Adelino Freitas Antunes (Algés, 1933. március 15.–?) portugál nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés  
Játékvezetésből Lisszabonban vizsgázott. Vizsgáját követően a Lisszaboni Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Portugál Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Liga ZON Sagres játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1978-ban visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
A Portugál labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1975-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A  nemzetközi játékvezetéstől 1978-ban búcsúzott.

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Lisszaboni Labdarúgó-szövetség JB szervezési Bizottságának tagja, 2000-től tiszteletbeli tagja.

Források

Külső hivatkozások 

Portugál labdarúgó-játékvezetők
1933-ban született személyek
Élő személyek